El nombre Carolina Rodríguez puede hacer referencia a:

Carolina Rodríguez Durán, Modelo costarricense;
Carolina Rodríguez Ballesteros, gimnasta española;
Carolina Rodríguez Ferrero, modelo y cantante colombiana;
Carolina Rodríguez Solorza, boxeadora chilena;
Carolina Rodríguez Gutiérrez, ciclista mexicana.